

Островик — село в гміні Целестинув Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Островик — село в гміні Посвентне Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Островик — село в гміні Радзілув Ґраєвського повіту Підляського воєводства